Юрий Шевченко:
 Шевченко, Юрий Анатольевич (1939—2020) — советский и российский разведчик, Герой Российской Федерации (2017).
 Шевченко, Юрий Леонидович (род. 1947) — министр здравоохранения РФ (1999—2004).
 Шевченко, Юрий Николаевич (1926—2016) — советский ученый в области механики.